Twenty-Five (engl.: „fünfundzwanzig“) steht für folgende Automodelle:
 Morris Twenty-Five
 Standard Twenty-Five
 Wolseley Twenty-Five